Ziyang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:
 Ziyang (資陽市 / 资阳市), eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ziyang (Ankang) (紫阳县), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Ankang in der chinesischen Shaanxi
 Ziyang (Yiyang) (资阳区), ein Stadtbezirk der kreisfreien Stadt Yiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Ziyang (Wuyuan) (紫阳镇), eine Großgemeinde im Kreis Quyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Ziyang (Shangyou) (紫阳乡), eine Gemeinde im Kreis Shangyou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Ziyang (Shangcheng) (紫阳街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Shangcheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Ziyang (Wuchang) (紫阳街道), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Wuchang in der chinesischen Provinz Hubei
 Ziyang (Baidi) (紫阳村), ein Dorf der Großgemeinde Baidi in der chinesischen Stadt Chongqing
 Ziyang-Mensch (资阳人), gefunden in Huangshanxi im Kreis Ziyang in der chinesischen Provinz Sichuan